La Revanche d'Arsène Rupin est la vingt-quatrième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  au .

« Arsène Rupin » fait évidemment référence à Arsène Lupin et à l'adjectif « rupin » qui signifie « riche, aisé ».

Univers

Résumé 
Arsène Rupin, l'ennemi de Tif et Tondu dans La Cité des rubis, s'évade et sème la terreur dans toute l'Inde grâce à son alliance avec un puissant chef de bande local. Tout d'abord les deux amis préfèrent quitter le pays devenu instable, mais le chef de la police a bloqué tous les départs. En outre, la bande de Rupin tente de les capturer.

À Bombay, Tif et Tondu rencontrent l'inspecteur K. V. Olay, de Scotland Yard, avec qui ils sont censés coopérer pour arrêter les malfaiteurs. Mais ce dernier n'est autre que Rupin déguisé : l'expédition contre le palais où les brigands ont leur base, voit la capture de Tif enfermé avec le véritable K. V. Olay.

Tondu erre longuement dans une jungle dangereuse avant de parvenir à s'infiltrer dans le palais et à libérer Tif et Olay.

Les trois alliés parviennent à retourner Selim, le chef des bandits, en faisant appel à son honneur d'ancien héros de l'indépendance de l'Inde; de surcroît, Rupin, traître invétéré, a pillé le trésor du palais.

Tif parvient à abattre l'hydravion volé par Rupin. Le poids du trésor empêche les deux complices de Rupin de fuir, puis malgré une dernière pirouette sous les traits de Olay, Rupin est repris.

Selim furieux d'avoir été trahi jette les trois bandits aux crocodiles, mais Tif et Tondu révoltés libèrent les suppliciés ; si le rajah n'est pas dupe, Olay le persuade de laisser filer. Reconnaissants, les trois bandits renoncent à leur vie de crime.

Épilogue : Tif et Tondu ont repris à Rupin 50.000 roupies qui leur appartenaient. Mais en voyant les nombreux orphelins indiens, ils décident de presque tout donner aux bons pères. Dans l'avion qui les ramène en Europe, ils se trouvent à la fois pauvres, et riches de leurs succès.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le chef de la police indienne
 K. V. Olay
 Arsène Rupin et ses hommes, Bouldoc et Pincette
 Le prince Selim

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1950